Сен-Парду́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Сен-Парду — в департаменте Верхняя Вьенна;
 Сен-Парду — в департаменте Дё-Севр;
 Сен-Парду — в департаменте Пюи-де-Дом.

См. также 
 Сен-Парду-Мортероль
 Сен-Парду-д’Арне
 Сен-Парду-ла-Ривьер
 Сен-Парду-ле-Кар
 Сен-Парду-ле-Нёф